Lewis Hamilton to brytyjski kierowca wyścigowy i siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1. Dołączył do Formuły 1 w 2007 roku w zespole McLaren, z którym wygrał 21 wyścigów. W 2013 przeniósł się do zespołu Mercedes, z którym wygrał dotychczas 82 wyścigi. Łącznie wygrał 103 wyścigi, co sprawia, że jest pod tym względem najbardziej utytułowanym kierowcą w historii. Brytyjczyk wygrał przynajmniej jeden wyścig w każdym z 15 sezonów, w których startował.

Pierwszy wyścig Hamilton zdobył w swoim debiutanckim sezonie podczas Grand Prix Kanady, startując z pole position. Łącznie wygrał w tym sezonie 3 wyścigi. W następnym, mistrzowskim sezonie 2008 wygrał 5 wyścigów, wliczając w to deszczowy wyścig podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii, gdzie różnica pomiędzy nim a drugim Nickiem Heidfeldem wynosiła ponad minutę, największa taka różnica od Grand Prix Australii 1995. W swoich pozostałych sezonach w barwach McLarena Brytyjczyk zanotował 12 wygranych – 2 w 2009, po 3 w 2010 i 2011 i 4 w 2012. Pierwszy wyścig dla Mercedesa wygrał podczas Grand Prix Węgier 2013 i było to jego jedyne zwycięstwo w tamtym sezonie. W 2014 roku zdobył swoje drugie mistrzostwo wygrywając 11 wyścigów, natomiast w 2015 wygrał 10 wyścigów wliczając w to zwycięstwo podczas Grand Prix Stanów Zjednoczonych, gdzie zapewnił sobie tytuł trzy wyścigi przed końcem sezonu. Wygrał 10 wyścigów zostając wicemistrzem ustępując Nico Rosbergowi w 2016 roku, ustanawiając rekord największej ilości zwycięstw w sezonie nie zdobywając jednocześnie mistrzostwa. Hamilton wygrał 9 wyścigów w 2017, oraz po 11 w 2018, 2019 i 2020, zdobywając swoje czwarte, piąte, szóste i siódme mistrzostwo.

Hamilton posiada rekord ilości wygranych na różnych torach (31) oraz różnych Grand Prix (31). Zwyciężając na Hungaroringu osiem razy, wyrównał rekord największej ilości zwycięstw na jednym torze oraz w tym samym Grand Prix. Największa różnica pomiędzy Brytyjczykiem a drugim kierowcą na mecie miała miejsce podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii 2008, a najmniejsza podczas Grand Prix Abu Zabi 2016 (0,439 sekundy), gdzie specjalnie zwolnił, by inni kierowcy mieli szanse dogonić i wyprzedzić Rosberga, co mogłoby dać mu mistrzostwo.

Zwycięstwa 
 Nr  – numer zwycięstwa, np. "1" oznacza pierwsze zwycięstwo w karierze Hamiltona.
 Wyścig  – wyścig w karierze Hamiltona, np. "15" oznacza 15. wyścig w karierze Hamiltona.
 Poz. st.  – pozycja, z której Hamilton rozpoczął wyścig.
 Różnica – różnica czasowa pomiędzy Hamiltonem a drugim kierowcą w wyścigu.
 Żółty kolor przy sezonie oznacza mistrzostwo dla Hamiltona
 Źródło: statsf1.com

Zwycięstwa z podziałem na Grand Prix 
Hamilton wygrał 31 różnych Grand Prix.

Zwycięstwa z podziałem na tory 
Hamilton wygrał na 31 różnych torach

Przypisy 

Listy sportowe - Formuła 1
Strony przeglądowe – sport
Grand Prix Formuły 1